Dólmen — monumento megalítico também conhecido por anta
 Tapirus terrestris — mamífero sul-americano da família Tapiridae, também conhecido por tapir
 Anat — deusa semítica também conhecido por Anta presente em vários panteões, entre os quais o egípcio

Toponímia

Argentina
 Anta (departamento) — departamento da província de Salta, Argentina

Brasil
 Terra Indígena Anta — terra indígena macuxi no estado de Roraima

Peru
 Anta (província) — província
 Anta (Peru) — cidade na província do mesmo nome
 Anta (distrito de Anta) — na província do mesmo nome
 Anta (distrito de Acobamba) — na província de Acobamba
 Anta (distrito de Carhuaz) — na província de Carhuaz

Portugal
 Anta (Espinho) — freguesia no concelho de Espinho

Desambiguações de topônimos